Saint-Germain-le-Gaillard ist der Mame zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loir), Département Eure-et-Loir
 Saint-Germain-le-Gaillard (Manche), Département Manche